John Sullivan – angielski scenarzysta
 John Sullivan – amerykański polityk
 John B. Sullivan – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Missouri
 John L. Sullivan – amerykański bokser
 John Sullivan – amerykański generał z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 John Sullivan – irlandzki jezuita i Czcigodny Sługa Boży